Streamer kan avse:
 Streamer (fiskefluga) – en typ av fiskefluga
 Streamer – ett slangyttryck för bakrutedekal
 Streamer – alternativt streamare är ett begrepp för en person som sänder sig själv live på t.ex. Twitch eller Youtube